«Купол-Родники» — российский баскетбольный клуб из Ижевска, выступающий Суперлиге-1 дивизион и Кубке России.

История 
Мужская баскетбольная команда Ижевска дебютировал во всесоюзных соревнованиях с 1972 года. Наибольшего успеха команда «Университет» добилась в 1978 году, заняв 1-е место в чемпионате РСФСР и 1-е место в чемпионате СССР среди студенческих команд.

По итогам сезона 1993—1994 гг. команда была включена в Первую лигу Первенства России. В сезоне 1994—1995 гг. команда заняла 9-е место. В сезоне 1995—1996 гг. впервые в истории удмуртского баскетбола команда стала бронзовым призёром Первенства России и завоевала право в следующем сезоне выступать в Высшей лиге. В сезоне 1996—1997 гг. команда заняла четвёртое место в дивизионе «Б» Высшей лиги.

В сезоне 1998—1999 гг. у команды появился новый генеральный спонсор — Ижевский электромеханический завод «Купол». Команда «Купол-Антей» стала правопреемником студенческого клуба «Университет».

В 2001 году ижевские баскетболисты стали чемпионами Высшей Лиги и завоевали право выступать в Чемпионате Суперлиги России. В 2002 году клуб перешёл в дивизион «Б» Суперлиги.

В 2002 году в Суперлиге Б дебютировал ижевский БК «Купол-Антей», выигравший в предыдущем сезоне чемпионат высшей лиги. Команда, возглавляемая В. И. Моршининым, провела два сезона и участвовала в розыгрыше трёх Кубков России.

В чемпионате высшей лиги 2009/10 году Ижевск был представлен клубом «Университет».

В 2010 году была организована мужская команда «Родники», которая представляла Удмуртию в Чемпионате России по баскетболу. Уже к 2013 году «Родники» стали чемпионом высшей лиги и получили право на участие в Суперлиге. Но выход в Суперлигу был отложен из-за финансовых проблем. 2013—2014 годы команда провела в Высшей лиге. После обращения клуба в Российскую федерацию баскетбола команде «Родники» предоставили отложенное право выступления в Суперлиге.

В 2014 году титульным спонсором команды стал Ижевский электромеханический завод «Купол» и в сезоне 2014/15 года ижевская команда под названием «Купол-Родники» дебютировала в Суперлиге и заняла лишь 14-е место. Из 30 игр команда проиграла 22. Разница забитых и пропущенных мячей составила 2113—2462.

В следующем сезоне команда заняла последнее, 13-е место.

В регулярном сезоне 2016/17 «Купол-Родники» заняли 8-е место и впервые в своей истории вышли в плей-офф. В итоге команда заняла третье место в группе А, не пройдя в финальную часть турнира. В регулярном сезоне 2017/18 «Купол-Родники» заняли 11 место с разницей забитых и пропущенных мячей минус 266.

В регулярном сезоне 2018/19 команда также не смогла пробиться в плей-офф, заняв 13-е место в 1-м дивизионе.

Достижения 
  Чемпион Высшей лиги: 2012/2013

Текущий состав 

Источники.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт БК «Купол-Родники»
 Профиль команды на сайте РФБ
 Официальная страница ВКонтакте

Баскетбольные клубы России
БК «Купол-Родники»
Появились в 2010 году в России
2010-е годы в Удмуртии